– shōjo-manga napisana i zilustrowana przez Ayuko Hattę. Była publikowana w magazynie Bessatsu Margaret wydawnictwa Shūeisha w latach 2011–2016.

Na podstawie mangi w 2013 roku powstały odcinki audio (drama CD). W 2014 roku powstała także 12-odcinkowa adaptacja w formie anime. W Polsce manga jest wydawana nakładem wydawnictwa Waneko.

Manga
Manga została napisana i zilustrowana przez Ayuko Hattę. Kolejne rozdziały były publikowane w magazynie Bessatsu Margaret wydawnictwa Shūeisha od 2011 do 13 maja 2016 roku.

Do kwietnia 2014 roku sprzedano ponad 2,4 miliona egzemplarzy mangi. Ostatni tom został sprzedany w ponad 226 egzemplarzy w 3 tygodnie od premiery.

Manga ta była nominowana na 39. ceremonii rozdania nagród Kōdansha Manga w kategorii shōjo-manga.

|}

Anime

Przypisy 

Mangi wydawane w Polsce
Shōjo